Catenhusen ist der Familienname von:
 Carl Friedrich Wilhelm Catenhusen (1792–1853), deutscher evangelisch-Lutherischer Theologe, Superintendent im Herzogtum Lauenburg
 Ernst Catenhusen (1841–1918), deutscher Dirigent und Komponist
 Wolf-Michael Catenhusen (1945–2019), deutscher Politiker (SPD)